Офман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Офман, Жюль (род. 1941) — французский иммунолог и цитолог, лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине за 2011 год.
 Офман, Юрий Петрович — советский и российский математик, работавший в области теории сложности вычислений.